Ibahernando kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Ibahernando (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Cáceres, 
 Ibahernando (kommun), Extremadura, Provincia de Cáceres, 

Robotskapade Spanienförgreningar